Список муравьёв Болгарии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих на территории Болгарии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон и года, в котором это произошло. В настоящее время в фауне Болгарии обнаружено 195 современных видов из 43 родов муравьёв. Среди них болгарские эндемики , ,  и около 30 балканско-анатолийских эндемиков и субэндемиков. Наибольшим числом видов представлены роды Temnothorax (27) и Lasius (24). Более чем 10 видами также представлены Formica (18), Camponotus (16), Myrmica (15) и Tetramorium (11).

Список видов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  subsp. dalmaticus Baroni Urbani, 1969

См. также 
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Грузии
 Список видов муравьёв России

Примечания

Литература

Ссылки 

муравьи Болгарии
Списки животных Болгарии
Болгарии